Агулипрок — литературное объединение, существовавшее в Барнауле с 1917 по 1920 год. Второе название — Агулико, полное наименование — Алтайский губернский литературно-продовольственный комитет. 

Литературно-продовольственным он был назван в шутку потому, что Алтайский губпродком выделял продукты для литературных вечеров. Организаторами «Агулипрока» были поэт Порфирий Казанский, который придумал название, и писатель Глеб Пушкарёв. С 1917 по 1920 год в объединение входили писатели Степан Исаков, Арсений Жиляков, поэт Юрий Ревердатто и другие. В деятельности объединения принимали участие писатели Алексей Новиков-Прибой и Павел Низовой, приехавшие на Алтай в 1918 году.

В 1917 году культурно-просветительный отдел союза кооперативов и «Агулипрок» организовали издательство «Сибирский рассвет» и в 1918 году начали издание книжной серии «Библиотека „Сибирского рассвета“». В 1918, 1919 годах были изданы следующие книги:
 Гребенщиков Г. «В полях»,
 Новосёлов А. «Санькин марал» и «Беловодье»,
 Шишков В. «Чуйские были»,
 Жиляков А. «В тихих лесах»,
 Исаков С. «Там, в горных долинах»,
 Ершов А. «В поисках родины»,
 Казанский П. «Родному краю»,
 Гольдберг И. «Большая смерть»,
 Новиков-Прибой А. «Две души» и «Море зовёт».
Каждая книга серии выходила 30-тысячным тиражом — «цифра для того времени колоссальная». Ещё до выхода первой книги были получены заказы более чем на 20 тысяч экземпляров каждого названия.

Примечания

Литература 
 Камышан С. Агулипрок и молодняк // Новая Сибирь. — Новосибирск, 1996. — 28 марта.
 Трушкин В. П. Из пламени и света… — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. — С. 93—120.
 Трушкин В. П. Литературная Сибирь первых лет революции. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. — С. 75—76.
 Трушкин В. П. Пути и судьбы. Изд-е 2-е исправл. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985. — С. 420—422.

Литературные группы
Литературные группы России
Культура Барнаула
Литература Алтайского края
1917 год в Алтайском крае
Появились в 1917 году в России
Исчезли в 1920 году